Sol levante – momento della levata del Sole, in senso astronomico o figurato
 Sol Levante – Giappone, spesso indicato con il nome di "Paese del Sol Levante"
 Sol levante – romanzo  di Michael Crichton
 Sol levante – film di Philip Kaufman basato sul romanzo omonimo
 Sol Levante – personaggio dei fumetti DC Comics